"A Vida é Bela" é o decimo primeiro álbum de estúdio da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2014.

Faixas 

 A Vida é Bela
 Vem Bambolear
 O Ronco do Vovô
 Nosso Carrinho
 A, E, I, O, U
 Fantasia
 Imaginação
 Luzes da Ribalta
 Grandes Ideias
 Seu Mestre Mandou
 Faz de Conta
 Cuco Maluco
 Tudo Que Eu Preciso
 Carrossel

Histórico de lançamento

Referências 

Álbuns de 2014 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa